Peter Thiel kan henvise til flere personer:
 Peter Thiel (investor), en tysk-amerikansk entrepenør
 Peter Thiel (skuespiller), en dansk skuespiller